José Manuel puede referirse a los siguientes hombres:

 José Manuel II Tomás (1852-1947), patriarca de Babilonia de los Caldeos y cabeza de la Iglesia Católica Caldea.
 José Manuel Alcocer Bernés (n. 1952), historiador mexicano.
 José Manuel Arriagada Bravo (1773-1828), diputado chileno.
 José Manuel Corredoira Viñuela (n. 1970), dramaturgo, ensayista y epistológrafo español.
 José Manuel Gironés Guillem (n. 1945), periodista español.
 José Manuel Holgado Brenes (n. 1940), fotógrafo y abogado español.
 José Manuel Larqué (n. 1961), político español.
 José Manuel Losada (n. 1962), profesor universitario y teórico literario español.
 José Manuel Matilla Rodríguez (n. 1962), historiador de arte español.
 José Manuel Méndez (1951-2006), político español.
 José Manuel Prado, jugador español de bocha.
 José Manuel Riveros Palacios (m. 1826), diputado chileno.
 José Manuel Sanz Román (n. 1955), militar español.